Svulten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svulten, Västmanland, sjö i Nora kommun, 
Svulten, Uppland, sjö i Vallentuna kommun,  (6,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn